IML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Imperial (Nebraska), Stati Uniti